Sörbytjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sörbytjärnen, Hälsingland, sjö i Nordanstigs kommun,  (2,7 ha)
Sörbytjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (21 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn